Адрада-де-Аса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 10 км². Население — 266 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación Provincial de Burgos — Adrada de Haza

Муниципалитеты Бургоса